Берзек — убыхская фамилия (родовое имя).

Носители фамилии 
 Берзеки — убыхский род.
Его представители:

См. также 
 Берзегов, Нух Асланчериевич (1925—2002) — советский государственный и политический деятель.